Saint-Michel eller Saint Michel kan syfta på följande:

 Mikael (ärkeängel)
 Mont-Saint-Michel, kommun och kloster i Normandie, Frankrike

Geografi

Belgien 

 Sint-Michiels, ort, Flandern, Västflandern,

Frankrike 
 Saint-Michel, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Michel, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel, Tarn-et-Garonne, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-Chef-Chef, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-d'Aurance, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-de-Bannières, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-Boulogne, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-de-Castelnau, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-de-Chaillol, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Michel-de-Chavaignes, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-de-Dèze, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-Double, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Feins, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-de-Fronsac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Lanès, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-la-Pierre, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Michel-de-Lapujade, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-la-Roë, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-de-Llotes, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-Maurienne, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-de-Montaigne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Montjoie, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Michel-de-Plélan, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Michel-de-Rieufret, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-d'Euzet, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-Vax, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-de-Veisse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Villadeix, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-de-Volangis, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Michel-d'Halescourt, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Michel-en-Beaumont, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-en-Brenne, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Michel-en-Grève, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Michel-en-l'Herm, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-Escalus, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Michel-Labadié, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-le-Cloucq, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Michel-les-Portes, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-l'Observatoire, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Michel-Loubéjou, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Michel-sous-Bois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Michel-sur-Meurthe, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Michel-sur-Orge, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Michel-sur-Rhône, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-sur-Savasse, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Michel-sur-Ternoise, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Michel-Tuboeuf, departementet Orne i regionen Normandie,

Haiti 

 Saint-Michel (kommun i Haiti), Artibonite,

Kanada 

 Saint-Michel (kommun i Kanada), Québec, Montérégie, 
 Saint-Michel-des-Saints (ort), Québec, Lanaudière, 
 Saint-Michel-des-Saints (kommun), Québec, Lanaudière, 

Robotskapade Kanadaförgreningar